Кашмири

 Кашмири (кашмирский язык) — язык дардской группы индоевропейской языковой семьи.

 Бадр ад-Дин аль-Кашмири — плодовитый среднеазиатский писатель второй половины XVI века.
 Анвар Шах Кашмири (1875—1933) — исламский ученый из бывшей Британской Индии.